Мисс Интернешнл 1991 () — 31-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 13 октября 1991 года в Токио (Япония), который выиграла Агнешка Котлярска из Польши.

Награды

Специальные награды

Участницы 

  — Вероника Марсела Кальди
  — Мелинда Сью Бунди
  — Регина Козак
  — Стефани Дермакс
  — Росми Тамара Поль
  — Лизиана Болсани Браиле
  — Робин Элизабет Нарди
  — Моника Мария Эскобар Фрейдель
  — Еухения Хименес Пачеко (World 91)
  — Маркета Силна
  — Мален Кристенсен
  — Мелисса Варгас (Universe 91)
  — Пяйви Хитинкоски
  — Катрин Анн Мари Кларисс
  — Катрин Рихтер (Universe 91)
  — Елена Аптон (World 90, Universe 91)
  — Димитра Пападогианни
  — Норма Джин Сепеда
  — Глория Элисабет Компарини 
  — Тамме Стрикленд
  — Марьянна Крайенвелд
  — Марли Карина Прудот Гусман
  — Валери Чоу Ка-Линг
  — Кинга Цуцор (World 90)
  — Сольвейг Кристиансдоттир
  — Преети Манкоти (World 95)

  — Сьюзан Брэди
  — Эфрат Брунер
  — Микаела Монари
  — Михо Таката
  — Квон Джунг-жоо
  — Аннетта Фейдт (Universe 91)
  — Лилия Кристина Серрано Нахера
  — Валерия Энн Дельррью
  — Николя Джейн Дин
  — Кристина Раса Салас
  — Хеге Катрин Баардсен
  — Хессика Инес Лакайо
  — Мария Лухан Овьед
  — Мария Патрисия "Patti" Гусман Бетито
  — Агнешка Котлярска†
  — Гизела Гальявану
  — Лисаура Киньонес Торрес
  — Одри Сиок Линг Тан
  — Элоди Шанталь Хорда де Кай
  — Шарлотта Виктория Валльден
  — Франческа Чентаморе
  — Rebecca Herenui Touaitahuata
  — Дефне Самиэль
  — Кимберли Энн Байерс
  — Нюрка Ауристела Асеведо

См. также 
 Мисс Мира 1991
 Мисс Вселенная 1991

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1991

Мисс интернешнл
События 13 октября
Октябрь 1991 года
1991 год в Японии
История Токио